Watertoren (Goes 's Gravenpolderseweg) (1912-heden)
 Watertoren (Goes van Hertumweg) (? - 1986)